Collection double album - volume 1 - Ne fais pas tanguer le bateau est un album compilation de la chanteuse Sheila, sorti en 1975. 

Cet album a été réédité en CD digipack en 2006, en boitier cristal en 2009 et en boitier métal en 2010.

Liste des titres

 Ne fais pas tanguer le bateau
 Les Rois mages
 Le mari de mama
 Le couple
 Cœur blessé
 Mélancolie
 Poupée de porcelaine
 Oncle Jo
 Samson et Dalila
 Le kilt
 Les Gondoles à Venise
 Adam et Eve
 Dalila
 L'Olympia
 Quand une fille aime un garçon
 Blancs, Jaunes, Rouges, Noirs
 Une femme
 Arlequin
 Trinidad
 Oh ! Marie Maria

Production
 Édition Album original : 
 Double 33 tours / LP Stéréo  Carrère sorti en 1975.
 Cassette audio  Carrère sortie en 1975

 Réédition Album en CD: 
 CD  Warner 5051011323027 sorti en digipack en 2006, en boitier cristal en 2009 et en boitier métal Warner 5249806482 le .

Compilation de Sheila
Compilation musicale sortie en 1975